Дженифър Улрих () е германска актриса, която е участвала във филми като „Die Welle“ и „Wir Sind Die Nacht“.

Кариера 
Дженифър Улрих е родена на 18 октомври 1984 година в Лихтенберг, Източен Берлин.

Започна кариерата си като актриса през 2002 година вземайки участие във телевизионният филм Große Mädchen Weinen Nicht, във който тя играе ролята на Ивон. След участието си във телевизионните филми Elementarteilchen през 2006 година, и Sieben Tage Sonntag през 2007 година,. Тя изигра главната женска роля във филмът от 2008 година Die Welle и във филма за вампирите Wir Sind Die Nacht. И двата филма са режисирани от Денис Гансел. Тя е фенка на жанровите филми, като филмите за ужаси.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 Дженифър Улрих Във Фейсбук
 Дженифър Улрих Във Тикток
 Дженифър Улрих Във Инстаграм
 Официалният Канал На Дженифър Улрих Във Ю Тюб

Родени в Берлин
Германски актьори
Германски актриси